Csehország
 Štěpánov, település a Olomouci járásban
 Štěpánov nad Svratkou, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Trhový Štěpánov, település a Benešovi járásban
 Horní Štěpánov, település a Prostějovi járásban
 Štěpánov, Bezděkov településrésze a Havlíčkův Brod-i járásban
 Štěpánov, Golčův Jeníkov településrésze a Havlíčkův Brod-i járásban
 Štěpánov, Kladno településrésze a Kladnói járásban
 Štěpánov, Leština u Světlé településrésze a Havlíčkův Brod-i járásban
 Štěpánov, Lukov településrésze a Teplicei járásban
 Štěpánov, Přelouč településrésze a Pardubicei járásban
 Štěpánov, Skuteč településrésze a Chrudimi járásban
 Štěpánov, Staré Město településrésze a Šumperki járásban